Spencer é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Spencer (Indiana)
 Condado de Spencer (Kentucky)

Desambiguações de topônimos